Hardau steht für:

 Hardau (Fluss), ein Nebenfluss der Gerdau
 Hardau (Winterthur), ein Quartier der Stadt Winterthur

Weiteres:
 Hardau-Hochhäuser, vier Hochhäuser in Zürich
 Hardausee, ein Stausee des gleichnamigen Flusses
 Hardautal, das Tal, das vom gleichnamigen Fluss durchflossen wird

Siehe auch:
 Hard (Stadt Zürich), ein Quartier der Stadt Zürich
 Hartau (Begriffsklärung)
 Harthau (Begriffsklärung)